Мацкявічус () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Антанас Мацкявічус — литовський священник і громадський діяч
 Йонас Мацкявічус — литовський художник

Литовські прізвища